Stena Baltica ist der Name folgender Schiffe:

 Stena Baltica, früherer Name der Heidi (Schiff) (1966)
 Stena Baltica, früherer Name der Regent Sky (1979)
 Stena Baltica, früherer Name der Bore I (1983) 
 Stena Baltica, früherer Name der Scandinavian Star (1984)
 Stena Baltica, früherer Name der GNV Blu (2002–2013)
 Stena Baltica, früherer Name der Cotentin (Schiff) (2013–2020)
 ein Schiff des Typs NAOS P241